Лори-Берд () — название нескольких географических объектов в Лорийской области Армении:
 Лорийская крепость (Лори-Берд) — средневековая крепость.
  — село близ этой крепости.
  — община, включающая одноимённое село и несколько других сёл.